«Последний танец» — это название имеют несколько фильмов:

 «Последний танец» (Last Dance) — фильм 1996 года, с Шэрон Стоун в главной роли, реж. Брюс Бересфорд (США)
 «За мной последний танец» (Save the Last Dance) — фильм 2000 года, с Джулией Стайлз в главной роли, реж. Томас Картер (Thomas Carter) (США)
 «Последний танец» (One Last Dance) — фильм 2003 года, с Патриком Суэйзи в главной роли, реж. Лиза Ниеми (Канада)
 «Последний танец» (One Last Dance) — фильм 2005 года, реж. Макс Маковски (Сингапур)
 Последний танец (фильм, 2007)
 «Последний танец» (The Last Dance) — мини-сериал 2020 года.